Plus généralement on se reportera au portail de la logique.

Disciplines principales 

 Logique
 Logique mathématique
 Logique (électronique numérique)
 Logique et raisonnement mathématique
 Programmation logique

Disciplines secondaires 

 Logique classique
 Logique déontique
 Logique floue
 Logique intuitionniste
 Logique minimale
 Logique modale

Types de raisonnement 

 Logique du chaudron, un argument fallacieux évoqué par Freud.
 Logique quantique

Œuvres 

 Logica vetus, un corpus antique de logique.
 Logique de Port-Royal, un ouvrage écrit par les philosophes et théologiens Antoine Arnauld et Pierre Nicole.
 Logique du sens, un ouvrage écrit par le philosophe contemporain Gilles Deleuze.